Giot est un nom de famille belge et français signifiant percepteur, receveur des contributions (région de Namur, Liège, Melle).

Ce patronyme est porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 Hubert Giot (19..- ), alpiniste français.
 Maurice Giot (1873-1953), artiste français, dessinateur du casque de Gaulois de la marque de cigarettes Gauloises.
 Phan Đình Giót (1922-1954), soldat vietnamien mort au combat pendant la bataille de Diên Biên Phu.
 Pierre-Roland Giot (1919-2002), préhistorien français spécialisé dans la préhistoire de la Bretagne.
 Sébastien Giot (1978- ), hautboïste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme belge
Patronyme français